Элли — вымышленный персонаж из компьютерной игры 2013 года The Last of Us, и протагонист The Last of Us Part II. В The Last of Us один из главных героев по имени Джоэл сопровождает Элли через постапокалиптические Соединённые Штаты Америки в попытке создать потенциальное лекарство от инфекции, к которой Элли имеет иммунитет. Элли озвучивала Эшли Джонсон, которая также участвовала в захвате движения для персонажа. В то время как игрок ненадолго берёт контроль над Элли, искусственный интеллект компьютера контролирует её действия, часто помогая в бою, атакуя или идентифицируя врагов. Элли появляется снова в качестве единственного играбельного персонажа в сюжетном дополнении The Last of Us: Left Behind, в котором она проводит время со своей подругой Райли. Элли также является главным героем комиксов The Last of Us: American Dreams.

Элли была создана Нилом Дракманном, креативным директором и сценаристом The Last of Us. Дракманн создал Элли, как сильного женского персонажа с близкими отношениями с Джоэлом. На протяжении всей разработки отношения между Джоэлом и Элли были в центре внимания, а все остальные элементы создавались вокруг их. Джонсон вдохновляла аспекты личности Элли, побуждая Дракманна сделать Элли более активной в бою с врагами. Naughty Dog также во время разработки переработала внешний вид Элли, чтобы она тесно походила на Джонсон. Её внешность также сравнивалась с актрисой Эллен Пейдж.

Персонаж был хорошо принят критиками, а её отношения с Джоэлом чаще всего были предметом похвалы. Сила и сложность её характера, а также подрыв стереотипа о деве в беде также получили высокую оценку. Роль Элли в сюжете The Last of Us: Left Behind вызвала некоторые социальные комментарии из-за сцены, изображающей темы ЛГБТ. Как и Элли, так и игра Эшли Джонсон получили многочисленные награды и номинации.

В феврале 2021 года Белла Рамзи получила роль Элли в телевизионной адаптации видеоигр для HBO.

Дизайн персонажа 

Креативный директор Нил Дракманн разработал дизайн Элли как аналог Джоэла в качестве аналога главного игрового персонажа. Она также была призвана продемонстрировать, что связь между персонажами может быть создана полностью через игровой процесс. Дракманн описал игру «историей взросления Элли», в которой она перенимает качества выживающего. На роль озвучивания была выбрана Эшли Джонсон, а вскоре после озвучивания Элли, Эшли была выбрана для захвата движений для персонажа. Команда разработчиков чувствовала, что она подходит для этой роли, особенно когда она выступала вместе с Троем Бейкером, который играл роль Джоэла. Джонсон внесла важный вклад в развитие Элли как персонажа. Она убедила Дракманна сделать Элли более независимой и индивидуальной, а также сделать её бои более успешными. Выступления Джонсон в основном записывались с использованием технологии захвата движений, что создало примерно 85 процентов анимации игры. Остальные звуковые элементы были записаны в студии. При захвате движений Элли, Джонсон иногда чувствовала себя неудобно, выполняя «тревожные» сцены. Но она была взволнована игрой этого персонажа, поскольку чувствовала, что Элли — редкий пример женского персонажа в компьютерной игре.

Команда разработчиков чувствовала, что создание внешнего облика Элли было «решающим». Они считали, что Элли должна казаться достаточно молодой, чтобы сделать её отношения с пятидесятилетним Джоэлом правдоподобными. В мае 2012 года был опубликован редизайн Элли; Дракманн заявил, что внешность Элли была изменена для большей схожести с Эшли Джонсон. До редизайна внешность Элли сравнивали с актрисой Эллен Пейдж; в июне 2013 года Пейдж обвинила Naughty Dog в «сдирании её облика». Команда чувствовала, что Элли была важна для маркетинга игры; Дракманн сказал, что, когда его попросили перенести изображение Элли с передней части упаковки игры на заднюю, все члены Naughty Dog «просто отказались».

Когда речь заходит о вдохновении для Элли как о части игрового процесса, Дракманн вспоминает, как он и директор игры Брюс Страли обдумывали идеи для Uncharted 2: Among Thieves (2009). Одной из идей было внедрение немого женского персонажа, роль которого заключалась в том, чтобы призвать Нейтана Дрейка, главного персонажа Uncharted, и постепенно сопровождать его по ходу игры; Дракманн чувствовал, что это создавало "замечательные" отношения на протяжении всего одиночного геймплея. Несмотря на то, что концепция была перенесена в Uncharted 2, идея вновь всплыла в обсуждении нового проекта, в конечном счете став определяющей для такого персонажа, как Элли. Добавление Элли как искусственный интеллект (ИИ) требовало капитальных изменений в игровом движке. Команда намеренно добавила игровую функцию, при которой Элли остается близка к Джоэлу, чтобы избежать ощущения "груза" у игроков.  Программист Макс Дикхофф отметил, что, работая над ИИ Элли, он закладывал ее переживания игровых событий в попытке достичь реализма. При создании Элли, Дракманн также черпал вдохновение в своих впечатлениях  от войн в Сирии и Афганистане; он, как и Элли, ощущал, что конфликты знакомы детям этих стран. Игроки получают контроль над Элли во время Зимнего эпизода. Разработчики заверили, что изменение, известное как "неприкосновенность Элли", оставалось большим секретом до самого выхода игры, с целью удивить игроков.

Примечания 

Персонажи экшенов
Женские персонажи компьютерных игр
Вымышленные лучники
Персонажи с физическими недостатками
Вымышленные лесбиянки
Вымышленные гитаристы
Вымышленные снайперы
Вымышленные воровки
Вымышленные пытатели
Вымышленные убийцы
The Last of Us
Вымышленные сироты